

Persone 
 Friedrich von Kleist (1762-1823) – generale prussiano
 Ewald Christian von Kleist (1715-1759) – poeta tedesco
 Ewald Jürgen Georg von Kleist (1700-1748) – scienziato tedesco, inventore della bottiglia di Leida
 Ewald von Kleist-Schmenzin (1890-1945) – filosofo tedesco
 Heinrich von Kleist (1777-1811) – drammaturgo, poeta e scrittore tedesco
 Paul Ludwig Ewald von Kleist (1881-1954) – generale tedesco

Altro 
 8053 Kleist – asteroide della fascia principale
 Premio Kleist – riconoscimento letterario intitolato al drammaturgo Heinrich von Kleist